Рассказань — озеро в Балашовском районе Саратовской области России.
 Рассказань — село в Балашовском районе Саратовской области России.
 Рассказань — балка в Балашовском районе Саратовской области России.